

Geografia 
 Vaga – fiume della Russia europea settentrionale
 Vågå – comune norvegese del distretto di Gudbrandsdalen
 Vigna Vaga – monte delle Prealpi Bergamasche in provincia di Bergamo

Persone 
 August Vaga – botanico estone
 Malo Vaga – allenatore di calcio samoano
 Perin del Vaga – pittore italiano